Житомирський — єврейське прізвище.

Жіноча форма — Житомирська.

 Геньо Житомирський (1933—1942) — єврейський хлопчик, страчений на Майданку. Один із символів Голокосту.
 Даніель Житомирський (1906—1994) — радянський музикознавець.
 Житомирський Олександр Матвійович (1881—1937) — російський і радянський композитор та музичний педагог.

 Світлана Яківна Житомирська (. 1966 р.) — американський науковець українського походження, що вивчає математичну фізику.

Єврейські прізвища